RLU steht als Abkürzung für:

 Raumluftunabhängig bei Öfen, siehe Ofen #Nach Luftzufuhr
 Roßlau (Elbe) nach dem UN/LOCODE
 RusLine, russische Fluggesellschaft (ICAO-Airline-Code)
 Relative Light Units (relative Lichteinheiten), Maßeinheit für die Intensität bzw. die Menge des mit einem Luminometer gemessenen Lichts

RLU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Lubaczowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Abkürzung